Cystogonopus är ett släkte av mångfotingar. Cystogonopus ingår i familjen Harpagophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Cystogonopus